Alfred Gräfe ist der Name folgender Personen:

* Alfred Gräfe (Politiker) (1852–1905), deutscher Kaufmann und Politiker, MdL Sachsen
 Alfred Gräfe (Fußballspieler) (1926–1982), deutscher Fußballspieler